Желтухины — русские дворянские роды.

Род внесён в VI часть родословных книг Московской, Казанской и Пензенской губерний — Гербовник, III, 38.

Другой род восходит к XVII веку и внесён в VI часть родословной книги Тульской губернии.

История рода 
Третьяк Иванович Желтухин сын боярский по городу Коломне (1571). Борис Желтухин (1572) прислан из Орешка гонцом к Ивану Грозному. Четверо Желтухиных встречаются в 1631 году в списке костромских дворян и пять Желтухиных владели имениями в 1699 году. Григорий Яковлевич - стольник Петра I.

Фёдор Фёдорович был при Екатерине II правителем Тобольского и Вятского наместничеств, а при Павле I — сенатором. Его сын Пётр (1777—1829), генерал-лейтенант, был киевским генерал-губернатором и председателем молдавского дивана.

Владимир Петрович (1798—1878), генерал от инфантерии, был директором пажеского корпуса, потом членом военного совета. К этому же роду относится Алексей Дмитриевич (1820—1865), писатель и общественный деятель эпохи освобождения крестьян.

Описание гербов

Герб Желтухиных 1785 г. 
В Гербовнике Анисима Титовича Князева 1785 года имеется печать с гербом правителя наместничеств: Казанского в 1781 г, Тобольского в 1784 г., Вятского в 1785 году, сенатора, женатого на Анне Николаевне Мельгуновой - Фёдора Фёдоровича Желтухина: в серебряном поле щита, изображена  серая подкова шипами вверх, а над неё золотой лапчатый крест. Щит увенчан дворянской короной из низа которой выходит намёт (дворянский шлем отсутствует).

Герб. Часть III. № 38. 
Щит разделен горизонтально на две части, из них в верхней части, в голубом поле, изображен золотой крест. В нижней части, в красном поле, серебряная подкова, шипами обращенная вверх.

На щите дворянский коронованный шлем. Нашлемник: рука, в латы облеченная, с мечом. Намёт на щите голубой и красный, подложенный золотом.  Щитодержатели: два льва натурального цвета с загнутыми хвостами.

Известные представители 

 Желтухин Карп Никитич — московский дворянин (1658-1668) (ум. 1691).
 Желтухин Яков Григорьевич — московский дворянин (1658-1668).
 Желтухин Артемий Никитич — московский дворянин (1662-1677).
 Желтухин Максим Никифорович — стряпчий (1671).
Желтухин Леонтий Григорьевич — воевода в Белёве (1676).
 Желтухин Богдан Григорьевич — московский дворянин (1678).
 Желтухин Григорий Яковлевич — стольник (1689-1692).
Желтухин Аким — подьячий, воевода в Арзамасе (1695).

Примечания

Литература 

 А.Б. Лобанов-Ростовский. Русская родословная книга. Том I. Изд.второе. СПб., Типогр.  А.С. Суворина. 1895 г. Желтухины. стр.193-195; 435-436.
 Сост. граф Александр Бобринский.  Дворянские роды, внесенные в Общий Гербовник Всероссийской Империи: в 2-х т. – СПб,  тип. М. М. Стасюлевича, 1890 г. Автор: Бобринский, Александр Алексеевич (1823—1903). Часть I. Желтухины. стр. 714.ISBN 978-5-88923-484-5.
 

Шляхетские роды герба Ястршембец
Дворянские роды, на гербах которых изображены львы